Леандр:

Персоналии 
 Леандр — персонаж греческого мифа о Геро и Леандре.
 Леандр Севильский (540—596) — епископ, святитель Католической церкви.
 Леандр, Бёрье (1918—2003) — шведский футболист, играл на позиции полузащитника.
 Леандр, Шарль (1862—1934) — французский художник.

Военно-морская техника 
 «Леандр» («Линдер») — тип бронепалубных крейсеров английского Королевского флота, построенных в конце XIX века.
 Лёгкие крейсера типа «Линдер» — лёгкие крейсера английского Королевского флот времен Второй Мировой войны.
 Фрегаты типа «Линдер» — тип противолодочных фрегатов английского Королевского флота, построенных после Втором Мировой войны.

См. также 
 Леандер
 Леандро